Pulau est le mot malais et indonésien pour désigner une « île » ou une « petite île ».

Il existe ainsi :
(Liste non exhaustive)
 Pulau Pisang
 Pulau Tekong
 Pulau Ujong
 Pulau Ketam
Pulau Bidong

Dans Vol 714 pour Sydney, Tintin et ses compagnons voyagent dans un avion qui est détourné vers l'île fictive de Pulau Pulau Bompa.

Autres significations 
  Pulau Virus
  Pulau River

Voir aussi 
 Poulo Condor
 Liste des îles d'Indonésie
 Liste des îles de Singapour
 

Culture indonésienne
Homonymie de toponyme